

Carriera
Ha giocato nella massima serie ecuadoriana con El Nacional (41 presenze), Deportivo Quito (23 presenze) e Barcelona Guayaquil (39 presenze).

Collegamenti esterni